Kamienica Długoszowska w Krakowie – kamienica przy ulicy Grodzkiej w Krakowie, zwana też Kamienicą Salomońską
 Kamienica Długoszowska w Warszawie – kamienica przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, zwana też Kamienicą Długoszową